Aloys Wenzl – filosofo, scrittore, docente e rettore tedesco
 Josef Wenzl – fondista tedesco
 Michael Wenzl – cestista tedesco